Ісабеков Азімбек Бейшембайович — прем'єр-міністр Киргизстану
 Ісабекова Макпал Абдиманаповна — казахська естрадна співачка, акторка, телеведуча